Skvortsov (Скворцов) es un apellido ruso. Es el apellido de:
 Aleksandr Skvortsov, cosmonauta ruso;
 Alekséi Skvortsov (1920-2008), botánico y explorador ruso;
 Borís Skvortsov (1890-1980), botánico y explorador ruso;
 Nikolay Skvortsov (1984-), nadador ruso.

También puede referirse a:
 (1854) Skvortsov, un asteroide descubierto por Tamara Smirnova.